Bergschäferei ist der Name der folgenden Wohnplätze
 Bergschäferei (Garzau-Garzin), Wohnplatz der Gemeinde Garzau-Garzin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Bergschäferei (Heidesee), Wohnplatz im Ortsteil Blossin der Gemeinde Heidesee, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg